Regius Professor of Medicine henviser til:

 Regius Professor of Medicine (Aberdeen)
 Regius Professor of Medicine (Oxford)

See also 
 Regius Professor of Medicine and Therapeutics (Glasgow)
 Regius Professor of Physic